Otterstein steht für:

 einen Ortsteil der Gemeinde Grasberg mit 400 Einwohnern
 die Otterstein-Realschule in Pforzheim, benannt nach dem Otterstein, einem alten Markierungsstein in der Nähe der Schule
 landschaftlich interessante Basaltgebilde in der Rhön, die Ottersteine

Siehe auch: 

 Ottenstein (Begriffsklärung)